Peucedanum porandicum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Alexander Gilli, och fick sitt nu gällande namn av Karl Heinz Rechinger och Harald Harold Udo von Riedl. Peucedanum porandicum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
porandicum